Terry de la Mesa Allen je lahko:
 Terry de la Mesa Allen (general), oče
 Terry de la Mesa Allen (častnik), sin